Abfall steht für:
 Abfall, nicht mehr benötigte Überreste in fester Form
 Abfall (Recht), Abfall im Sinne des deutschen Abfallrechts
 Abfall (Uhr), technischer Begriff in der Uhrmacherei
 Glaubensabfall, siehe Apostasie
 Herr und Frau Bulle: Abfall, deutscher Fernsehfilm, 2020

Siehe auch:
 Müll